Садибний будинок Поляновського
 Міська садиба (Благовіщенська вулиця, 26, Харків, Україна)
тощо